Con el nombre de Catedral de Helsinki se conocen a los siguientes edificios de la ciudad de Helsinki, Finlandia:

 La catedral de Helsinki, de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia;
 la catedral de la Dormición de María de Helsinki, de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia;
 la catedral de San Enrique, de la Iglesia Católica.